Sadków bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Sadków (Dobroszyce), Dorf der Gmina Dobroszyce in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sadków (Jedlnia-Letnisko), Dorf der Gmina Jedlnia-Letnisko in der Woiwodschaft Masowien
 Sadków (Kąty Wrocławskie), Dorf der Gmina Kąty Wrocławskie in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sadków (Łagów), Dorf der Gmina Łagów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Sadków (Radom), Stadtteil von Radom in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Sadkowo